Kochow kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaozhou (ort i Kina), Guangdong,

Polen 

 Kochów, ort, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat opatowski, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar